De Rally van Finland 2013, formeel 63rd Neste Oil Rally Finland, was de 63e editie van de Rally van Finland en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2013. Het was de 514e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Verslag 
Sébastien Ogier zou opnieuw zegevieren, maar moest dit keer alles uit de kast halen om dit te bewerkstelligen. Hoewel teamgenoot Jari-Matti Latvala al snel uitgeschakeld was met een beschadigde wielophanging, bewezen Mikko Hirvonen en de M-Sport-rijders Thierry Neuville en Mads Østberg een zware kluif voor Ogier. Neuville leidde aanvankelijk, maar hij begon wat terrein te verliezen met ingang van etappe twee, waarna Østberg en Ogier het voortouw namen in een benauwd secondeduel. Tijdens de middagproeven reden Hirvonen, Neuville en Østberg echter achtereenvolgens lek, waardoor Ogier met een reeks snelste tijden een gat wist te slaan. Op de slotdag consolideerde hij vervolgens zijn voorsprong en haalde nog uit door de lange Ouninpohja proef beide keren als snelste af te leggen, om uiteindelijk zijn eerste overwinning op Finse bodem te bezegelen. Neuville volgde op plaats twee, terwijl Østberg als derde na een mindere reeks tevreden kon zijn met zijn competitiviteit gedurende de rally.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 7,49 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Fin
Rally van Finland